Николай Дурново:
 Дурново, Николай Дмитриевич (1725—1816) — генерал-аншеф, сенатор.
 Дурново, Николай Дмитриевич  (1792—1828) — генерал-майор.
 Дурново, Николай Дмитриевич (1876—1930) — военный инженер (см. Биографическую справку).
 Дурново, Николай Николаевич (1876—1937) — лингвист, член-корреспондент АН СССР (1924).
 Дурново, Николай Сергеевич (1817—?) — вице-губернатор Саратовской, Олонецкой и Виленской губерний, отец П. Н. Дурново.